Лу́кас Эгиба́р (; род. 9 февраля 1994 года, Сан-Себастьян) — испанский сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе, чемпион мира 2021 года, двукратный призёр чемпионата мира 2017 года, обладатель малого хрустального глобуса сезона 2014/15, участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов.

Карьера 
В соревнованиях Кубка Европы Лукас Эгибар дебютировал в 2010 году в 16-летнем возрасте. Два года спустя, в январе 2012 года дебютировал в Кубке мира на этапе в швейцарском городе Вейсона, где стал 21-м.

На чемпионатах мира дебютировал ещё до первого старта в Кубке мира. На домашнем первенстве мира 2011 года занял в сноуборд-кроссе 51-е место, а через два года уже стал 13-м.

На Олимпиаде в Сочи Эгибар выиграл все старты, кроме полуфинального, где он не смог удержаться на трассе и был дисквалифицирован. Победа в утешительном финале принесла испанцу итоговое 7-е место.

В постолимпийском сезоне испанский сноубордист не только одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира (на этапе в Вейсона), но и смог выиграть малый хрустальный глобус в зачёте бордеркросса. В сезоне 2015/16 одержал свою вторую победу (вновь в том же Вейсона), но в зачёте дисциплины стал только шестым.

На чемпионате мира 2017 года в испанской Сьерра-Неваде завоевал серебро в сноуборд-кроссе, уступив только Пьеру Вольтье. Через день завоевал ещё одно серебро в командном сноуборд-кроссе вместе с Рехино Эрнандесом (золото досталось американцам).

На зимних Олимпийских играх 2018 года нёс флаг Испании на церемонии открытия. В сноуборд-кроссе Эгибар выбыл на стадии 1/8 финала.

В 2021 году на чемпионате мира, который проходил по сноуборду-кроссу в шведском Идре, занял первое место и завоевал чемпионский титул.

Победы на этапах Кубка мира (4)

Ссылки 
 
 

Сноубордисты Испании
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по сноуборду